Perfect Man může být:

 Perfect Man (album, Shinhwa) – album skupiny Shinhwa
 Perfect Man (album, Rage) – album skupiny Rage
 Pan Božský (v anglickém originále The Perfect Man) – film z roku 2005